Asphalt 8: Airborne — автосимулятор розроблений та випущений компанією Gameloft у 2013 році в рамках серії Asphalt. Гра була випущена 22 серпня 2013 на iOS та Android, 13 листопада 2013 на Windows 8/8.1 та Windows Phone 8/8.1 а також 15 січня 2014 на BlackBerry 10.

Список автомобілів Asphalt 8: Airborne 
В грі представлено 5 класів, які налічують 199 автомобіля та 10 мотоциклів.

Локації Asphalt 8: Airborne  
Asphalt 8: Airborne має 14 різних локацій: Невада, Ісландія, Токіо, Французька Гвіана, Лондон, Барселона, Альпи, Венеція і Монако. Оновлення в березні 2014 додало нове місце Great Wall а також шість нових гонок. Оновлення в серпні 2014 додало нове місце Дубай разом з чотирма новими треками. Оновлення у вересні 2014 додало нове місце Сан-Дієго-Харбор. Взимку 2014 додалося оновлення Сектор 8. Оновлення в травні 2015 додало нове місце Тенерифе з чотирма новими треками. В грудні 2015 року з'явилось 4 нових траси зі спільною назвою «Зона 51». А взимку 2017 року додалось місце Патагонія. Осінню 2017 року була додана нова локація «Мюнхен».

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 

Відеоігри 2013
Ігри для Android
Ігри для BlackBerry
Ігри для iOS
Багатоосібні та одноосібні відеоігри
Відеоігри, дії яких відбуваються в космосі
Відеоігри, дії яких відбуваються у Франції
Ігри для Windows
Ігри для Windows Phone
Відеоігри, дії яких відбуваються на Місяці